Barocius és un antic cràter d'impacte lunar que es troba en les escarpades terres altes del sud de la Lluna. Es localitza just al sud-est del gran cràter Maurolycus. Al sud-oest de Barocius s'hi troba Clairaut, i al sud-sud-est hi apareix Breislak.

La vora de Barocius s'ha desgastat i erosionat per innombrables impactes posteriors. D'ells el més notable és Barocius B que es troba a l'altre costat de l'extrem nord-est, i envaint parcialment Barocius C. Es pot observar el romanent d'un cràter, Barocius W, que es troba just dins de la paret interior del sud-oest. En el sòl interior es localitza el bec central, amb un desplaçament cap al nord respecte al punt central.

Cràters satèl·lit 
Per convenció, aquestes característiques s'identifiquen en els mapes lunars posant lletres al costat del punt mitjà del cràter que es troba més pròxim al cràter Barocius:

Referències

Vegeu també 
 Llista de cràters lunars
 Selenografia

Enllaços externs 

 

Cràters de la Lluna
Quadrangle LQ27